Het Latijnse woord Salvator of Salvador betekent Redder of Verlosser. De naam wordt vooral in rooms-katholieke sferen gebruikt.

 Sint-Salvator is een aanduiding voor Jezus Christus als Verlosser, zie Salvator Mundi
 Salvator is in katholieke landen een veel voorkomende voornaam, bijvoorbeeld Salvatore Adamo, Salvador Dali, e.a.
 het land El Salvador, 
 de plaatsen Salvador of San Salvador; in het Frans Saint-Sauveur, een frequente gemeentenaam in Frankrijk, ook in Quebec
 een bromfietsmerk: Salvator (motorfiets)
 Salvatorcollege een Belgisch klooster ten zuiden van Hamont
 Salvator is een geslacht van tejuhagedissen

Zie ook
Salvador (doorverwijspagina)
Sint-Salvatorkerk (doorverwijspagina)

Sint-Salvator basisschool is gelegen in de Sint-Salvatorstraat 14 te Gent. Deze Katholieke wijkschool werd opgericht door de Zusters van de H.Vincentius uit Dendermonde in 1961.
Vandaag de dag is deze school sterk verankerd in de brede school in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. Deze school werkt sterk innovatief binnen een superdiverse context. Zij behaalde het Europees talenlabel in 2016 omwille van haar sterk positief beleid i.k.v. meertaligheid.

Jongensnaam